A Libra vagy libra szó, ami eredetileg római súlymérték volt, jelentheti a következőket:

 libra (mértékegység)
 Libra (Toni Braxton-album)
 Libra (Julio Iglesias-album)